Dissociation kan syfta på:

Dissociation (kemi) – inom kemin en upplösning av molekyler i mindre beståndsdelar
Dissociation (psykologi) – inom psykologin en försvarsmekanism
Dissociation (tango) – inom argentinsk tango ett slags vridning i kroppen